Loranca de Tajuña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Loranca de Tajuña (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Loranca de Tajuña (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar